Meendaces () ou Meandaces I Restúnio () foi um nobre armênio da família Restúnio do , ativo no reinado dos reis   e  .

Em 338, ajudou  a lidar com a invasão de Sanatruces, chefe dos masságetas e alanos, e a revolta independentista de Bacúrio, vitaxa de Arzanena. Em 348, foi um dos nobres convocados pelo rei para levar o recém-nomeado católico Farnarses  a Cesareia Mázaca com presentes para que fosse ordenado e então retornaram à Armênia. Tinha um filho chamada Tatzates.

Bibliografia 

 

 

 

Armênios do século IV
Família Restúnio
Generais de Cosroes III da Armênia
Oficiais de Tigranes VII